12 (двенадцать) — натуральное число, расположенное между числами 11 и 13. Третье пятиугольное число, первое избыточное число. Обозначается также словом дюжина.  =  в старину называлось гроссом, а  =  называлось массой.

Математика 

 Единственным нетривиальным (не равным 0 или 1) квадратом среди чисел Фибоначчи является двенадцатое — 
 1012 в американской (русской) системе называется триллион, приставки СИ: тера (Т) для 1012 и пико (п) для 10−12.
 Двенадцать является суперфакториалом числа 3, то есть произведением первых трёх факториалов.
 Основание двенадцатеричной системы счисления — одной из наиболее удобных систем счисления (основание одновременно и не слишком велико, и имеет большое число делителей), однако почти не применяемой на практике.
 
 Число 12 является обратным числом Кита.
 Составное число
 Избыточное число
 Число Пелля
 Злое число

Геометрия 
 Правильный двенадцатиугольник, согласно теореме Гаусса — Ванцеля, относится к многоугольникам, которые можно построить с помощью циркуля и линейки.
 Периметр классического египетского треугольника со сторонами 3:4:5.
 В трёхмерном эвклидовом пространстве можно поместить максимум 12 непересекающихся шаров единичного радиуса, касающихся данного шара единичного радиуса (см. Контактное число).
 Существует ровно 12 различных пентамино .
 Существует ровно 12 различных гексиамондов — фигур, состоящих из 6 правильных треугольников .
 Существует 12 спичечных графов с 5 рёбрами.
 Многогранники:
 Число вершин икосаэдра.
 Число рёбер куба и октаэдра.
 Число граней додекаэдра.
 Порядок группы симметрий тетраэдра, сохраняющих ориентацию.
 Число вершин полуправильного многогранника кубооктаэдра, число граней двойственного ему ромбододекаэдра, а также число вершин другого полуправильного многогранника — усечённого тетраэдра.
 Существует ровно 12 типов многогранников с 12 рёбрами (См. также: Двенадцатигранники).

 Две двенадцатигранные формы кристаллов кубической кристаллографической системы: ромбододекаэдр и пентагондодекаэдр.

Музыка 
 12 полутонов в октаве

Религия и мифология

Античная мифология 
 Боги объединялись в «пантеон» или «двенадцать олимпийских богов», однако состав этих «двенадцати» в разное время определялся по-разному.
 Геракл совершил 12 подвигов.

Ветхий Завет 
 12 сыновей Иакова основали 12 колен Израилевых ().
 12 маццев (стоячих камней) поставил Моисей у подножия Синайской горы ().
 12 камней наперсника ().
 12 камней поставил Иисус Навин, преемник Моисея, среди Иордана; «они там и до сего дня» ().
 12 камней из Иордана Иисус Навин поставил в Галгале ().

Новый Завет 
 У Иисуса Христа было 12 учеников; впоследствии они стали апостолами, за исключением Иуды Искариота, вместо которого 12-м апостолом стал Матфий.
 12 лет было Христу, когда Он остался в храме и удивлял учителей своей мудростью ().
 После чуда насыщения множества народа осталось 12 коробов рыбы и хлеба (, , , ).
 12 лет страдала кровотечением женщина, исцеленная Христом ().
 12 лет было дочери Иаира, воскрешенной Христом ().
 12 учеников в Ефесе, на которых сошел Святой Дух ().
 144 (12×12) тысячи избранных (, ).
 12 звезд в венце Жены, облеченной в солнце ().
 Небесный Иерусалим в длину, ширину и высоту составляет по 12 тысяч стадий, стена его толщиной в 144 (12×12) локтя, она имеет 12 оснований с именами 12-ти апостолов и 12-ю драгоценными камнями и у нее 12 ворот с 12-ю ангелами, именами 12-ти колен Израилевых и 12-ю жемчужинами ().
 Древо жизни, дающее плоды 12 раз в году ().

Православие 
 12 членов Никео-Цареградского Символа веры.
 Двунадесятые праздники — 12 важнейших праздников.
 Служба Двенадцати Евангелий в Великий четверг.
 12 дней продолжаются рождественские святки.
 12 ступеней на пути достижения духовного совершенства.

Другие религии и традиции 
 В домусульманских верованиях башкир было 12 «господов» различных элементов мироздания, над которыми стоял небесный Господь.
 Было 12 столпов манихейской веры.
 В буддизме процесс перерождения живых существ представляет собой «колесо», образуемое 12 ступенями.
 Двенадцать имамов — в шиизме духовные и политические преемники пророка Мухаммада.
 «Клятва двенадцати»: в соответствии со средневековыми норвежскими законами, с человека могло быть снято обвинение на основании совместной клятвы его и определённого числа людей; в случае самых серьёзных преступлений требовалась «Клятва двенадцати». Произнесение «Клятвы двенадцати» имело место и в Средневековой Руси (см. про Магнус Улафсон в Morkinskinna).
 12 заповедей основателя христоверия Данилы Филипповича.
 12 этических принципов Бахаи.
 Былинный русский богатырь Добрыня Никитич разговаривал «на 12 языках и знал разговор птичий».

Лингвистика и языки 
 Владимир Даль приводит следующие синонимы слову «двенадцать»: «дванадесять, десять и два. Дванадесятый (двунадесятый)»
 В гавайском языке 12 фонем, в алфавите 12 букв.

Запись числа в других системах письма

Время 

 В году 12 месяцев, 12-й месяц — декабрь
 Количество зодиакальных созвездий равно 12, если не учитывать Змееносца.
 12-й и последний знак Зодиака — Рыбы.
 В сутках 24 часа, но часы традиционно изготавливают с 12-часовым циферблатом, по которому часовая стрелка за сутки проходит два круга; раньше делили на 12 часов отдельно день и ночь, начиная с восхода и заката: дневные и ночные часы имели, как правило, разную длительность.
 Минутная стрелка в часах движется в 12 раз быстрее, чем часовая.
 В китайском зодиаке используется 12-летний цикл.
 В халдейской астрологии использовались  — список предсказаний урожая на каждый из 12 лет, согласно месту нахождения Юпитера в том или ином знаке Зодиака.

Единицы измерения 
 12 дюймов в футе
 12 тройских унций в тройском фунте
 12 пунктов в кегле типографского шрифта Цицеро
 12 баллов — максимальная сила ветра по шкале Бофорта
 12 баллов — максимальная сила землетрясения по шкале Рихтера

Денежные системы 
 12 оболов в статере
 12 унций в ассе
 12 денариев в солиде
 12 денье в соле
 12 пенсов в шиллинге (в Великобритании до денежной реформы 1971 года)
 12 полушек в алтыне

См. также 
 Дюжина | Двенадцат… | Двенадцатигранники | Двенадцатеричная система счисления
 13 (число) — «чёртова дюжина»

Примечания

Литература

Источники 

 
 The Secret of the Number Twelve 
 Why twelve — Статья про число 12 

Википедия:Статьи со ссылками на статьи об отдельных числах
Прямоугольные числа